S91 peut faire référence à :
 HMS Trenchant (S91), un sous-marin nucléaire d’attaque de la Royal Navy ;
 Plaie ouverte de la cheville et du pied, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres